TOP3A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 001 амінокислот, а молекулярна маса — 112 372.

Кодований геном білок за функціями належить до ізомераз, топоізомераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, ДНК, іоном магнію.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Ізомерази